El término canapé puede referirse, en este enciclopedia:

 a un canapé, una estructura empleada como soporte de un colchón;
 a un canapé, un mueble similar a un sofá;
 a un canapé, un alimento que se sirve como aperitivo.